Александр Грин:
 Грин, Александр Викторович (настоящая фамилия Гришечкин; род. 1968) — российский певец и актёр.
 Грин, Александр Павлович (1908—1998) — псевдоним шахматного композитора А. П. Гуляева.
 Грин, Александр Степанович (настоящая фамилия: Гриневский; 1880—1932) — русский писатель-романтик.
 Гринс, Александрс (настоящее имя Е́каб Грин; 1895—1941) — латвийский писатель, журналист, военный корреспондент. 
 См. также 
 «Александр Грин» — трёхпалубный речной пассажирский теплоход типа «Сергей Есенин» (проект Q-065/PV08).